Мауляна ( — покровитель, защитник) — распространённый в центральной и южной Азии исламский религиозный титул. Его носят перед именем.

Этимология 
Слово мауляна имеет много различных значений. В числе значений — друг, господин, хозяин, помощник, защитник; человек, который творит хорошие дела, человек который ведет какие-то дела; сосед, путник; потомок, дядя, сын дяди, сын сестры и т. д. Во множественном числе — мавали.

В Коране 
В Коране слово мауля в значении Господь, Хозяин, Помощник, Покровитель употребляется применительно к Аллаху.

Примечания

Ссылки 
 
 Маулана // Словарь AskImam.ru
 Wensinck, A. J. «Mawlā» Encyclopaedia of Islam, First Edition (1913—1936)